Op Roland Garros 2018 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van woensdag 30 mei tot en met donderdag 7 juni 2018.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Gabriela Dabrowski en Rohan Bopanna hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Dabrowski speelde samen met Mate Pavić – zij waren het eerste reekshoofd. Bopanna en zijn partner Tímea Babos waren als zevende geplaatst – zij strandden in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Latisha Chan en Ivan Dodig won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Gabriela Dabrowski en Mate Pavić in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema Roland Garros

Roland Garros
ITF-toernooi in 2018